Beaver (en dabar) može značiti:

Narodi
 Beaver, pleme Athapaskan Indijanaca, Kanada
 Beaver Island Indijanci, ime skupine Chippewa i Ottawa Indijanaca koji su nekada živjeli na otocima Beaver Islands u jezeru Michigan
 Beaver (jezik), jezik Tsattine ili Beaver Indijanaca iz sjeverozapadne Alberte i sjeveroistočne Britanske Kolumbije, Kanada

Mjesta
SAD
 Beaver, Aljaska
 Beaver, Arkansas
 Beaver, Iowa
 Beaver, Minnesota
 Beaver, Ohio
 Beaver, Oklahoma
 Beaver, Oregon
 Beaver, Pennsylvania
 Big Beaver, Pennsylvania
 Beaver, Utah
 Beaver, Washington
 Beaver, Zapadna Virginia
 Beaver, Wisconsin
 Beaver County, Pennsylvania
Kanada
 Beaver River (elektorski okrug), elektorski okrug u Alberti, Kanada
 Beaver River, Nova Scotia, mjesto u Novoj Scotiji

Vodeni tokovi
SAD
 Beaver River (New York), pritoka Black Rivera u New Yorku
 Beaver River (Oklahoma), rijeka u Oklahomi
 Beaver River (Pennsylvania), pritoka rijeke Ohio River u Pennsylvaniji
 Beaver River (Rhode Island), rijeka u Rhode Islandu
 Beaver River (Utah), rijeka u Utahu
Kanada
 Beaver River (Britanska Kolumbija), rijeka u Britanskoj Kolumbiji
 Beaver River (Ontario), dvije istoimene rijeke u Ontariju
 Beaver River (Canada), rijeka u Alberti i Saskatchewanu
 Beaver River (Yukon), rijeka u Teritoriju Yukon